Syttende etape af Tour de France 2008 blev kørt onsdag d. 23. juli og gik fra Embrun, over Col du Galibier og Col de la Croix-de-Fer til L'Alpe d'Huez. Carlos Sastre stak fra de andre favoritter ved foden af L'Alpe d'Huez og slog dem med to minutter og overtog den gule trøje.

 Etape: 17
 Dato: 23. juli
 Længde: 210,5 km
 Danske resultater:
 103. Nicki Sørensen + 38.00
 Gennemsnitshastighed: 34,3 km/t

Sprint og bjergpasseringer

1. sprint (Le Monêtier-les-Bains) 

Efter 57,5 km

2. sprint (Le Bourg-d'Oisans) 
Efter 195 km

1. bjerg (Côte de Sainte-Marguerite) 
3. kategori stigning efter 31 km

2. bjerg (Col du Galibier) 

HC kategori stigning efter 79 km

3. bjerg (Col de la Croix-de-Fer) 
HC kategori stigning efter 156 km

4. bjerg (L'Alpe d'Huez) 

HC kategori stigning efter 210,5 km

Udgåede ryttere 
 123 Jimmy Casper fra Agritubel kom ikke i mål indenfor tidsgrænsen

Resultatliste

Eksternt link 
  på Letour.fr     

17

en:2008 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 17